Cet article présente les personnages du manga S.A Special A Class.

Personnages principaux

Hikari Hanazono 
Hikari est l'héroïne de l'histoire, gentille et énergétique. Elle est classée deuxième dans le lycée qu'elle fréquente derrière son rival, Takishima Kei. 

À l'âge de six ans, elle connait sa première défaite et sa première humiliation face à Takishima Kei dans un match de catch. C'est pour le battre qu'Hikari rejoint la prestigieuse école fréquentée par Kei.

Bien qu'elle soit très forte dans plusieurs domaines, Hikari ne sait absolument pas enseigner, cuisiner et ne sait même pas comment se servir d'un balai ou d'un aspirateur. Bien qu'elle puisse se débrouiller sans problèmes lorsqu'elle se bat contre quelqu'un, Kei ne peut s'empêcher de s'énerver dès qu'il la voit se mettre en danger. Elle ignore complètement les sentiments de Kei à son égard, bien que toute la classe Special A s'en soit rendue compte. Dans le volume quatre du manga, Hikari commence à ressentir des sentiments envers son rival, bien qu'elle ne s'en rende complètement compte que dans le volume six.

Kei Takishima 
Classé  de son école dans tous les domaines, Kei est le fils du directeur de la CEO Takishima Corporation. Rival d'Hikari, il aime la taquiner en l'appelant « Numéro 2 ». Il possède une mémoire photographique. D'un naturel méfiant envers ses camarades, il avait l'habitude de s'occuper de la totalité des devoirs lors de travaux de groupe. Cependant, Hikari lui montre les avantages du travail d'équipe. 

Kei est secrètement amoureux d'Hikari. Bien qu'il reste stoïque, il garde toujours une attitude calme et posée; mais s'inquiète quand Hikari se trouve dans des situations compliquées. Il respecte profondément la capacité de sa camarade à se sortir de ces situations.

Jun Yamamoto 
Jun est le  « plus fort » de l'école fréquentée par Hikari et Kei. Frère jumeau de Megumi, il est le fils d'un producteur et d'une diva de la chanson. Jun aime la musique plus que tout au monde, mais ironiquement, ne possède qu'un piètre talent pour celle-ci. Gentil, timide, discret, il possède en réalité une deuxième personnalité qu'il cache à tout le monde sauf à sa sœur et à Ryuu. En effet, il semblerait que dès qu'une fille l'embrasse ou lui montre un peu trop d'affection, sa personnalité change et laisse place à celle d'un véritable « play boy », complètement l'opposé de son vrai « soi ». Ce changement de personnalité provient d'une émission de variétés sur le sujet qu'il avait regardé dans sa jeunesse quand il n'était encore qu'au grade 6. La seule chose qui ramène sa vraie personnalité à la surface est l'horrible voix de sa sœur, Megumi. Malgré sa double personnalité, qu'elle accepte, Sakura tombera amoureuse de lui et ne le laissera pas tomber). Les sentiments étant réciproques, ils finiront par sortir ensemble.

Megumi Yamamoto 
Megumi est la  de l'école, et est la sœur aînée jumelle de Jun. Fille d'un producteur et d'une diva de la chanson, elle aime la musique plus que tout au monde, mais ironiquement, ne possède qu'un piètre talent pour celle-ci (comme son frère).
Gentille, mignonne, elle ne se joint généralement pas aux disputes et refuse de parler car elle dit « préserver sa voix pour la musique ». Elle écrit généralement sur une pancarte blanche pour communiquer avec les autres, ce qui rend ses petites interjections comiques. Elle chante horriblement mal et parle très peu aux gens normaux, à l'exception de Yahiro, car ce dernier l'encourage à chanter. Bien que sa voix ait des effets dévastateurs, Yahiro hypothétise le fait qu'elle chanterait très bien mais qu'il faudrait pour cela se trouver à une très grande distance d'elle afin de prouver à quel point sa voix porte loin.

Megumi développe pour Yahiro des sentiments amoureux au fil de l'histoire. Tout comme Jun, elle est très proche de Ryuu, car elle le considère comme son grand frère. Megumi est très nulle en sport, car elle déteste cela.

Tadashi Karino 
Innocent et sans soucis, Tadashi est classé 5 à l'école. Sa mère, une belle et très intimidante femme, est la directrice de l'école et la raison principale pour laquelle il a bossé dur afin d'intégrer la SA est qu'elle l'a autorisé à faire ce qu'il voulait s'il l'intégrait. Tadashi souffre de l'envie de voir le monde et aime disparaître sans prévenir et revenir plus tard pour des événements scolaires. Cool et détendu, c'est le personnage qui subit le plus d'« attaques comiques » (surtout par Akira et Kei) à cause de ces commentaires désintéressés et de son attitude « je m'en foutiste ».
Amoureux d'Akira, il lance souvent des répliques stupides, bizarres, impolies ou inappropriées afin d'énerver la jeune fille. Tadashi semble aimer les poupées, est fan de la cuisine d'Akira et aime se faire « battre » par elle.

Akira Todou 
Akira détient la  du classement de l'école. Fille d'un propriétaire d'une compagnie aérienne, elle adore les jolies filles comme Hikari, le thé et a même fait construire une salle de cuisine sur le campus. Akira semble apparemment aimer Tadashi (bien qu'elle ne se retienne pas quand elle le frappe), et lui avoue finalement ses sentiments dans le chapitre 37, sentiments que Tadashi acceptera et dira être réciproques.

À cause de ses parents, Akira n'a été, pendant son enfance, qu'avec Yakiro et Kei. Entourée par de puissants gardes du corps au jardin d'enfants, personne n'osait l'approcher et elle ne s'est jamais fait de véritables amis. Akira a d'ailleurs toujours envié les jeunes filles qui jouait si librement. Très amie avec Yahiro dans sa jeunesse, à cause d'un malentendu résultant de l'attitude trop protectrice de ce dernier, elle l'évite autant que possible et dit même le haïr. En effet, cette dernière croit que c'est à cause de lui si Sayo, sa « meilleure amie » d'enfance (la seule qu'elle avait soi-disant réussi à se faire) s'est mise à la détester et a été contrainte de déménager. Yahiro n'a jamais dit à Akira qu'en réalité, Sayo n'était devenue amie avec elle que pour la richesse de ses parents. Plus tard, Akira découvrira la vérité et s'excusera, réintégrant Yahiro dans son cercle d'ami. Cependant, elle ne partagera pas les sentiments qu'a ce dernier pour elle.

Tsuji Ryu 
Ryuu détient la  et dernière position de la SA, bien que ses résultats scolaires ne soient qu'une pâle preuve de sa brillante intelligence. Il est  à cause des jumeaux Jun et Megumi (Jun s'ennuie durant le test et Megumi a tendance à s'endormir), ce qui fait que Ryuu s'occupe plus d'eux que son propre contrôle. Très proche des jumeaux depuis leur plus tendre enfance, il est évident qu'ils se considèrent tous les trois comme les membres d'une même famille. Gentil et généreux, Ryuu adore les animaux (il a d'ailleurs une jungle dans sa propre maison) et apprécie les enfants. Très perspicace, il est le premier de la SA à avoir découvert le vrai « visage » de Finn, chose que très peu de gens connaissent, et semble même être amoureux d'elle.
Il est le fils du directeur de la CEO (une compagnie de sport) et l'un de ses plus grands clients n'est autre que la famille de Yahiro.

Personnages secondaires

Yahiro Saiga 
Jeune homme étrange possédant un côté sinistre, Yahiro connait Kei et Akira depuis qu'ils sont enfants. Il a battu Kei une seule fois durant cette période à un jeu dans lequel il avait triché (il avait au préalable fermé à clé la porte accédant au toit, empêchant toute victoire à Kei). Yahiro fréquente l'école Kokusen, un autre lycée prestigieux, et est l'héritier du groupe financier Seiga, société aussi connue que celle de Kei. Plus jeune, Yahiro n'avait pas d'amis (à la suite de sa dispute avec Akira), mais sympathise finalement avec Sakura Ushikubo après qu'ils ont traversé diverses aventures ensemble.

Il est amoureux d'Akira depuis son enfance et est très protecteur avec cette dernière, usant toutes les ressources présentes afin de la protéger (allant même jusqu'à lui faire croire qu'il est méchant (l'affaire Sayo, qui était soi-disant la meilleure amie d'Akira, mais qui, en réalité, ne la fréquentait que pour sa richesse... Yahiro ayant découvert cela fit faire faillite à la société du père de Sayo mais n'a jamais dit à Akira pourquoi il avait fait cela, cette dernière s'est mise à le détester).
Depuis peu, il semblerait qu'il ait abandonné ses sentiments pour Akira, voyant cette dernière trop attachée à Tadashi (bien qu'il dise à ce dernier que s'il la refait pleurer ne serait-ce qu'une seule fois, il lui fera la peau). Yahiro est aussi très attachée à Megumi (il est d'ailleurs la seule personne à qui cette dernière parle « oralement »).

Chitose Saiga 
Chitose est le petit frère de Yahiro et a environ neuf ans.
Il apparaît au cours des vacances d'été de la SA lorsque Ryu est forcé de s'occuper de lui car il est le fils d'un client de sa famille. Il est proche de Ryu, au désespoir des jumeaux.
Il n'aime pas les pauvres ce qui lui conduit à maltraiter Hikari dans un premier temps. Toutefois, lorsque Hikari montre une réelle attention au bien-être du petit garçon malgré le fait qu'il l'a maltraité, Chitose commence à s'attacher à Hikari. Il la sauvera lorsque son frère souhaite l'utiliser comme appât.

Sakura Ushikubo 
Sakura est la fille du directeur de la Ushikubo Medical Manufacturing Group, et est la première « omiai » (candidate au mariage) de Kei à apparaître dans la série. Bien qu'elle ne considère pas Kei comme son « idéal masculin », le traitant de « roi démoniaque », elle considère le fait de se marier avec lui car cela niera leurs deux sociétés et leur offrira de nombreux avantages. Sakura déteste les gens malhonnêtes, d'ailleurs, sa famille est basée sur le principe de l'honnêteté, et sur celui de punir les menteurs. Le caractère d'Hikari correspondant à ce mode de pensées, les deux jeunes filles deviendront vite amies. Sakura fréquente la même école que Yahiro et s'entend bien avec lui.

Sakura tombe amoureuse de Jun au premier coup d'œil, l'idéalisant comme son « prince charmant » aux critères parfaits. Elle découvre plus tard sa double personnalité, qu'elle acceptera sans aucun problème. Il lui avouera, à son tour, être amoureux d'elle : ils sortent actuellement ensemble.

Sui Takishima 
Sui est le petit  frère de Kei (actuellement en ) et lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais en version plus jeune. Au début, il détestait son frère car il trouve cela dégoutant de vivre avec lui et lui fait penser à un robot dans une peau humaine.
Sui croyant inférieur à son frère (qui est bon partout), pense qu'il ne peut pas atteindre le niveau de Kei et ne prend pas au sérieux ses études.

Toutefois, quand il voit que même son « parfait de frère » peut être affaibli, ses sentiments envers lui changent et il veut l'aider. Il adore traiter d'Hikari de stupide fille mais il sait très bien que c'est la seule personne qui peut donner du courage à Kei.

Satoru Takishima 
Satoru est le père de Kei et de Sui, même s'il est âgé de , il a l'air jeune et a une face de bébé. Il est très énergique et il sort beaucoup. Même s'il est le PDG de la société Takishima, il aime sortir du travail et laisse Kei prendre sa place, généralement parce que les gens lors de réunions d'affaires ont tendance à ne pas le prendre au sérieux en raison de son aspect jeune. Satoru possède aussi de superbes aptitudes au combat et entraînés dans sa jeunesse d'être fort comme un lutteur professionnel. Il est un bon ami du père de Hikari.

Aoi Ogata 
Aoi est le jeune secrétaire du président du groupe Takishima, le grand-père de Kei. D'un tempérament calme, froid et inexpressif, il est pourtant très admiratif et respectueux envers Kei depuis leur enfance. Tout ce qu'il veut, c'est prendre soin de lui et fera n'importe quoi pour lui. Aoi est envoyé au Japon sous les ordres du grand-père de Kei, afin de convaincre ce dernier de revenir à Londres. Aoi n'apprécie pas beaucoup Hikari car il pense qu'elle n'a pas le prestige d'être avec Kei et qu'elle est loin de son niveau, mais il comprendra grâce à elle le vrai sens de l'amitié. Il est capable de mémoriser n'importe quoi en une seule fois.

Hajime Kakei 
Hajime Kakei est le Président des étudiants à l'école Hakusenkan et détient la première place dans la classe 2-A. Il est fréquemment hospitalisé car il est faible et repose sur l'utilisation de l'argent pour obtenir ce qu'il veut. Il a commencé à envoyer différents défis à la SA, en raison du fait qu'aucun de ses membres ne veut assister à son spectacle, ce qui fait que les élèves de Hakusenkan n'y assistent pas non plus. En raison de la gaité de Hikari et sa bonne nature, il semble avoir le béguin pour elle, il essaie d'exprimer ses sentiments mais, effrayé par Kei, il n'y arrive pas. Il n'est pas très populaire parmi ses camarades de classe, dont la plupart ne partagent pas son animosité envers la SA.

Sumire Karino 
Sumire Karino est la mère de Tadashi et la directrice de l'école privée de Hakusen. On en sait peu sur elle et elle ne semble jamais en face des élèves. Une femme dont les actes parlent pour eux-mêmes, elle est stricte et intimidante. Elle est la principale raison pour laquelle Tadashi est entré dans la classe SA, car elle l'a menacé de le punir s'il obtient un rang inférieur à la cinquième place. Dans le passé, elle a fréquemment puni Tadashi quand il la négligeait ou quand il la suppliait et elle n'hésite pas à le faire dans le présent quand il l'offense, en mettant souvent la peine au reste de la SA, si elle le juge bon. Elle et son mari étaient très populaires à l'école quand ils étaient encore étudiants. Comme Tadashi l'a indiqué, ses parents ont toujours eu un petit ami ou une petite amie alors que Tadashi n'en a pas.

Notes et références

Liens externes 

 

S.A Special A Class
S.A Special A Class